Sint-Werenfriduskerk (Elst)
 Sint-Werenfriduskerk (Wervershoof)
 Sint-Werenfriduskerk (Westervoort)
 Sint-Werenfriduskerk (Workum)
 Sint-Werenfriduskerk (Zieuwent)

Werenfriduskerk